Reeker steht für:

 Reeker, US-amerikanischer Independent-Horrorfilm (2005)

Reeker ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Reeker (* 1956), deutsche Filmproduzentin und Autorin
 Philip Reeker (* 1965), US-amerikanischer Diplomat

Siehe auch:

 Reker